El Torneig de Roland Garros de 1993 (o Obert de França 1993) es va celebrar al Stade Roland Garros de París (França), del 24 de maig al 6 de juny de 1993. Es tracta de la 92a edició del Torneig de Roland Garros i el segon Grand Slam de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Pete Sampras (Quarts de final)
  Jim Courier (Final)
  Stefan Edberg (Quarts de final)
  Boris Becker (2a ronda)
  Goran Ivanisevic (3a ronda)
  Petr Korda (2a ronda)
  Ivan Lendl (1a ronda)
  Michael Chang (2a ronda)
  Michael Stich (4a ronda)
  Sergi Bruguera (Campió)
  Andrí Medvèdev (Semifinals)
  Richard Krajicek (Semifinals)
  Karel Novacek (Quarts de final)
  Wayne Ferreira (2a ronda)
  Thomas Muster (4a ronda)
  MaliVai Washington (4a ronda)

Individual femení 
<li>  Steffi Graf (Campiona)
<li>  Arantxa Sánchez Vicario (Semifinals)
<li>  Gabriela Sabatini (Quarts de final)
<li>  Conchita Martínez (Quarts de final)
<li>  Mary Joe Fernandez (Final)
<li>  Jennifer Capriati (Quarts de final)
<li>  Jana Novotna (Quarts de final)
<li>  Anke Huber (Semifinals)
<li>  Magdalena Maleeva (4a ronda)
<li>  Manuela Maleeva-Fragniere (3a ronda)
<li>  Amanda Coetzer (2a ronda)
<li>  Mary Pierce (4a ronda)
<li>  Nathalie Tauziat (3a ronda)
<li>  Katerina Maleeva (4a ronda)
<li>  Sabine Hack (3a ronda)
<li>  Kimiko Date (2a round)

Enllaços externs 
 Web Oficial Roland Garros

1993
Roland Garros